Westminster – dzielnica Londynu
 City of Westminster – gmina Wielkiego Londynu
 Westminster – synonim Parlamentu Zjednoczonego Królestwa, miejsce posiedzeń Izby Lordów i Izby Gmin
  – dwa okręty brytyjskiej Royal Navy

Miejscowości w USA:
 Westminster – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Orange
 Westminster – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Adams
 Westminster – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii East Baton Rouge
 Westminster – miasto w stanie Maryland, w hrabstwie Carroll
 Westminster – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Westminster – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Oconee
 Westminster – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Collin
 Westminster – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
 Westminster – wieś w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
Gminy w USA:
 Westminster (ang. Westminster Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Westminster (ang. Westminster Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Westminster (ang. Westminster Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windham